Hemiphyllodactylus — рід ящірок з родини геконових (Gekkonidae).

Поширення 
Рід поширений в Індії, Китаї, Південно-Східній Азії та Океанії.

Види 

 Hemiphyllodactylus arakuensis 
 Hemiphyllodactylus aurantiacus 
 Hemiphyllodactylus banaensis 
 Hemiphyllodactylus bintik 
 Hemiphyllodactylus bonkowskii 
 Hemiphyllodactylus changningensis 
 Hemiphyllodactylus chiangmaiensis 
 Hemiphyllodactylus cicak 
 Hemiphyllodactylus dalatensis 
 Hemiphyllodactylus dupanglingensis 
 Hemiphyllodactylus dushanensis 
 Hemiphyllodactylus engganoensis 
 Hemiphyllodactylus flaviventris 
 Hemiphyllodactylus ganoklonis 
 Hemiphyllodactylus goaensis 
 Hemiphyllodactylus harterti 
 Hemiphyllodactylus hongkongensis 
 Hemiphyllodactylus huishuiensis 
 Hemiphyllodactylus indosobrinus 
 Hemiphyllodactylus insularis 
 Hemiphyllodactylus jinpingensis 
 Hemiphyllodactylus jnana 
 Hemiphyllodactylus khlonglanensis 
 Hemiphyllodactylus kiziriani 
 Hemiphyllodactylus kolliensis 
 Hemiphyllodactylus kyaiktiyoensis 
 Hemiphyllodactylus larutensis 
 Hemiphyllodactylus linnwayensis 
 Hemiphyllodactylus longlingensis 
 Hemiphyllodactylus margarethae 
 Hemiphyllodactylus minimus 
 Hemiphyllodactylus montawaensis 
 Hemiphyllodactylus nahangensis 
 Hemiphyllodactylus ngwelwini 
 Hemiphyllodactylus ngocsonensis 
 Hemiphyllodactylus nilgiriensis 
 Hemiphyllodactylus pardalis 
 Hemiphyllodactylus peninsularis 
 Hemiphyllodactylus pinlaungensis 
 Hemiphyllodactylus serpispecus 
 Hemiphyllodactylus tehtarik 
 Hemiphyllodactylus titiwangsaensis 
 Hemiphyllodactylus tonywhitteni 
 Hemiphyllodactylus typus 
 Hemiphyllodactylus uga 
 Hemiphyllodactylus yunnanensis 
 Hemiphyllodactylus ywanganensis 
 Hemiphyllodactylus zalonicus 
 Hemiphyllodactylus zayuensis 
 Hemiphyllodactylus zugi 
 Hemiphyllodactylus zhutangxiangensis 
 Hemiphyllodactylus zwegabinensis

Примітки

Посилання 
 Bleeker P (1860). "Reptiliën van Agam aangeboden door E. W. A. Ludeking ". Natuurkundig Tijdschrift voor Natuurkundige Vereeniging in Nederladsch Indië, Batavia 20: 325—329. (Hemiphyllodactylus, new genus, p. 327). (in Dutch).

Геконові
Роди плазунів